est un astéroïde troyen d'Uranus et le premier objet de ce type connu. Il est temporairement en orbite aux alentours du point L4 d'Uranus (en avance sur l'orbite de la planète), restant à cette position pour plus de  et demeurant dans une configuration co-orbitale avec Uranus pour plus d'un million d'années avant de devenir un centaure. En supposant un albédo de 0,05, son diamètre moyen est estimé à environ .

Références 

Planète mineure non numérotée
Astéroïde au point de Lagrange L4 du système Soleil-Uranus
Centaure (planétoïde)
Planète mineure découverte en 2011